Амангельды (, быв. — Тастыкара) — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области Казахстана. Входит в состав Саймасайского сельского округа. Код КАТО — 194075200.

Население 
В 1999 году население села составляло 1739 человек (844 мужчины и 895 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 1962 человека (967 мужчин и 995 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Енбекшиказахского района